Marquitan ist der Familienname folgender Personen:

 Christin Marquitan (* 1967), deutsche Schauspielerin, Opernsängerin und Synchronsprecherin
 Hubert Marquitan (* 1937), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant der Bundeswehr